Volleyball Champions League 2018/19 steht für:

 Volleyball Champions League 2018/19 (Frauen)
 Volleyball Champions League 2018/19 (Männer)